Фильберт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фильберт, Александр Александрович (1911—1996) — известный советский живописец и педагог.
 Фильберт, Альфред (1905—1990) — немецкий офицер, оберштурмбаннфюрер СС, командир айнзацкоманды 9 и сотрудник Главного управления имперской безопасности.